Holokaust
 Šoa (regija), Etiopija